Zernitz steht für:
 Zernitz (Bülstringen), Wohnplatz der Gemeinde Bülstringen, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Zernitz (Zerbst), Ortsteil der Stadt Zerbst/Anhalt, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt 
 Zernitz (Zernitz-Lohm), Gemeindeteil der Gemeinde Zernitz-Lohm, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg